Grigor Mamikonian (en arménien : Գրիգոր Մամիկոնյան) peut désigner différents membres de la dynastie princière arménienne des Mamikonian :
 Grigor , prince d'Arménie de 662 à 685 ;
 Grigor II, prince d'Arménie de 745 à 746, puis de 750 à 751.